Cet article liste les spécialités culinaires marocaines.

Entrées 
 harira est une soupe à la base de tomates et de légumes secs, souvent présente le mois du ramadan.

Plats principaux 
Par ordre alphabétique :
 couscous est un plat traditionnellement servi le vendredi midi. Composé d'un mélange de viande, de légumes et de semoule de blé cuite à la vapeur ;
 méchoui ;
 mrouzia est une variété de tajine, traditionnellement servie lors de la fête de l'Aïd el-Kebir et préparée à base de collier d'agneau, d'amandes, de raisins secs, de miel et de cannelle ;
 pastilla ou bastila, originaire de Fès est un gâteau de pâte feuilletée, fabriqué à l'aide de feuilles de brik et farci d'un hachis de pigeon ou de poulet, avant d'être saupoudré de sucre et de cannelle ;
 tajine originaire du Maroc peut être préparé de diverses manières avec toutes sortes de légumes, toutes sortes de viande et même de poissons. Il est cuit à feu doux dans un plat en terre cuite nommé « tajine » ;
 tangia marrakchia, plat typique de la ville de Marrakech ;
 seffa ;
 rfissa.

Desserts et pâtisseries 
Par ordre alphabétique :
 baghrir ;
 briwat ;
 chebakia ;
 cornes de gazelle ;
 feqqas (biscuit croquant) ;
 ghribiya ;
 sellou ;
 sfenj.

Autres 
 Thé à la menthe

Notes et références 

Cuisine marocaine
Liste en rapport avec des spécialités culinaires